USS Reuben James je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Reuben James (DD-245) 
 USS Reuben James (DE-153) 
 USS Reuben James (FFG-57)

Reuben James